Jorge Bartolome Vargas (1890-2980) – diplomatico filippino
 Jorge Vargas (1941-2009) – attore messicano
 Jorge Leonardo Vargas Kerrigan (1942) – cestista peruviano
 Jorge Vargas González (1967) – politico cileno
 Jorge Vargas (1976) – calciatore cileno
 Jorgito "Jorge" Vargas (1977) – attore canadese
 Jorge Alberto Vargas (1981) – calciatore ecuadoriano